Lophostoma é um gênero homônimo, podendo se referir a: 

 Lophostoma (Meisn.) Meisn. - um gênero de planta da família Thymelaeaceae.
 Lophostoma d'Orbigny ,1836 - um gênero de morcego da família Phyllostomidae.

Desambiguações de gêneros biológicos